Chayanne – pseudonimo di Elmer Figueroa Menale, cantante, attore e ballerino portoricano
 Chayanne – album di Chayanne del 1987
 Chayanne – album di Chayanne del 1988